ARHGEF6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 776 амінокислот, а молекулярна маса — 87 499.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки